Vononès, Vonon ou Ononès (ΟΝΩΝΗΣ Onōnēs sur les pièces de monnaie ; grec : Ονωνης ; persan : ونن دوم) est un nom propre porté notamment par deux souverains parthes de la dynastie arsacide :

ordre alphabétique
 Vononès, roi indo-scythe du I siècle av. J.-C. ;
 Vononès I (mort en 19), roi arsacide des Parthes ;
 Vononès II (mort en 51), roi arsacide des Parthes.

en:Vonones